Miejscowości w USA:
 Grover – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Grover – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cleveland
 Grover – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor
 Grover – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Grover – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Grover (ang. Grover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Grover (ang. Grover Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Grover (ang. Grover Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Grover (ang. Grover Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Grover (ang. Grover Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Renville
 Grover (ang. Grover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Grover (ang. Grover Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Taylor